Unitats de mesura: 
 am és l'abreviació d'attòmetre, o 10-18 metres.
 am, abreviació del terme llatí ante meridiem (abans del migdia) usat en alguns països per definir les hores del dia. El terme oposat és pm.
 Química: Am, símbol químic de l'Americi.
 Enginyeria electrònica: AM, abreviació d'amplitud modulada. Vegeu també ràdio AM.
 Geografia: am, codi de país d'Armènia (ISO 3166 -1 alpha-2)
 Música: AM, el cinquè àlbum d'estudi dels Arctic Monkeys
 Informàtica: AM (Automated Mathematician), programari d'intel·ligència artificial creat per Doug Lenat
 Permís de conduir: AM és el nom del permís de conduir que habilita la conducció de ciclomotors
 Política: AM és l'abreviatura d'Acord Municipal